Muna puede hacer referencia a:
Muna, un producto de repostería argelino;
Muna, ciudad en Yucatán, México;
Muna, municipio del anterior;
Muna, isla de Indonesia;
Río Muna, en la Siberia rusa;
Muna (2019), película dirigida por K. Nwankwor;
MUNA, Museo Nacional del Perú.